Telge kan syfta på:

 Telge – stavningsvariant för det tidigast kända namnet på Södertälje, se Tälje
 Telge hus – en medeltida borg i Södertälje
 Telge län –  ett slottslän i Södermanland 1318–1527
 Telgekoncernen – kommunala tekniska och affärsdrivande bolag i Södertälje kommun
Telge Energi AB
Telge Kraft
Telge Nät
Telge Hovsjö
Telge Fastigheter
 Telge Basket – den svenska basketbollklubben Södertälje BBK:s representationslag på damsidan
 Telge Blues – svenskt bluesband bildat 1972
 Telge SIBK – en innebandyklubb från Södertälje
 Telge Truckers – en sportklubb från Södertälje

Se även
 Campus Telge
 Tälje (olika betydelser)